Dieta de Espira, de Spira, de Spire o de Speyer (por las distintas grafías con las que puede aparecer escrito el nombre de la ciudad de Espira, Alemania) puede referirse a:

  Dieta de Espira de 1526.
  Dieta de Espira de 1529.
  Dieta de Espira de 1542
  Dieta de Espira de 1544.
  Dieta de Espira de 1570